

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Žarnovica (1) 
 9 czerwca 1985 r. (niedziela),  Žarnovica

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Debreczyn (2) 
 9 czerwca 1985 r. (niedziela),  Debreczyn

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 21 lipca 1985 r. (niedziela),  Pocking

Awans: 5+1 do finału światowego

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Sztokholm (1) 
 4 maja 1985 r. (sobota),  Sztokholm

Awans: 6 do finału szwedzkiego

Målilla (2) 
 4 maja 1985 r. (sobota),  Målilla

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Mariestad (3) 
 5 maja 1985 r. (niedziela),  Mariestad

Awans: 6 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 20 maja 1985 r. (poniedziałek),  Örebro
 21 maja 1985 r. (wtorek),  Gislaved
 22 maja 1985 r. (środa),  Linköping

Awans: 4 do finału skandynawskiego oraz Jan Andersson
Uwaga! Hans Wahlström zastąpił Mikaela Blixta, Pierre Brannefors - Pera Ove'a Gudmundssona

Finał duński 
 5 maja 1985 r. (niedziela),  Brovst

Awans: 7 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 10 czerwca 1985 r. (poniedziałek),  Fjelsted

Awans: 6+1 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Erik Stenlund zastąpił Jimmy’ego Nilsena

Eliminacje zamorskie

Finał amerykański 
 8 czerwca 1985 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 5 do finału zamorskiego

Finał brytyjski 
 12 czerwca 1985 r. (środa),  Coventry

Awans: 8 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 14 lipca 1985 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 10+1 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Billy Sanders miał wystąpić ale niestety wcześniej popełnił samobójstwo.

Finał Interkontynentalny 
 3 sierpnia 1985 r. (sobota),  Vetlanda

Awans: 11+1 do finału światowego

1985
1985 w sporcie żużlowym